Grésy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Grésy-sur-Isère, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Grésy-sur-Aix, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,